El Torneig d'Halle 2013, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2013 és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de juny de 2013 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el torneig per sisena ocasió. Aquest va significar el títol número 77 del seu palmarès empatant amb John McEnroe en el tercer lloc de tennistes masculins amb més títols al palmarès.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013